Eumar (Eumarus) fou un antic pintor grec monocromàtic que segons Plini el Vell fou el primer pintor que va distingir entre mascle i femella a les seves pintures. El seu invent fou millorat per Simó de Cleones.

Referències 
Plini el Vell Naturalis Historia, en línia aquí

Pintors de l'antiga Grècia